Хиам Аббасс (;, 30 ноября 1960, Назарет) — израильская актриса арабского происхождения, режиссёр и сценарист, фотограф.

Биография 
Родилась в семье преподавателей, в традиционном мусульманском селении. Изучала фотографию в Хайфе, затем присоединилась к труппе палестинского театра. В 1989 начала сниматься в телесериалах, затем в кино, сыграла к настоящему времени (2014) более чем в 60 фильмах. Снимается во Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании, Израиле, США, Канаде и др. странах.

В 2000-х годах сняла две короткометражные ленты, а затем полнометражный фильм Наследство (2012), получивший широкое признание; была в нём одним из авторов сценария, исполнила главную роль.

Муж — актёр Зинедин Суалем, у пары две дочери. Семья живёт в Париже.

Избранная фильмография

Актриса 
 1996: Хайфа/ Haïfa (Рашид Машарави)
 1996: В поисках кошки (Седрик Клапиш)
 1998: Vivre au paradis (Бурлем Герджу)
 2000: Али, Рабийя и другие/ Ali, Rabiaa et les autres (Ахмед Булан)
 2001: Асфальтовый ангел/ L’ange de goudron (Дени Шуйнар)
 2002: Красный атлас/ Satin rouge (Раджа Амари)
 2002: Чти отца своего/ Aime ton père (Жакоб Берже)
 2004: Солнечные ворота/ Bab el shams (Юсри Насралла)
 2004: Rivalinnen (Муфида Тлатли)
 2004: Сирийская невеста/ The Syrian Bride (Эран Риклис, номинация на премию Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль)
 2005: Paradise Now (Хани Абу-Ассад)
 2005: Свободная зона (Амос Гитай)
 2005: Мюнхен (Стивен Спилберг)
 2006: Божественное рождение/ The Nativity Story (Кэтрин Хардвик)
 2007: Диалог с моим садовником (Жан Беккер)
 2007: Disengagement (Амос Гитай)
 2007: Посетитель (Томас Маккарти)
 2008: Лимонное дерево/ Etz Limon (Эран Риклис, премия Офир за лучшую женскую роль второго плана, номинация на премию Европейской киноакадемии)
 2008: Kandisha (Жерон Коэн-Оливар)
 2008: Пределы контроля (Джим Джармуш)
 2009: Amreeka (Шерин Дабис)
 2009: Человеческий зверинец (Рье Расмуссен)
 2009: Persécution (Патрис Шеро)
 2010: Miral (Джулиан Шнабель)
 2010: I Am Slave (Гэбриел Рендж)
 2011: Источник (Раду Михайляну)
 2012: Наследство (также автор сценария и режиссёр)
 2013: May in the Summer (Шерин Дабис)
 2013: Les jeux des nuages et de la pluie (Бенжамен де Лажарт)
 2014: De guerre lasse (Оливье Паншо)
 2014: Исход: Цари и боги (Ридли Скотт)
 2017: Бегущий по лезвию 2049 (Дени Вильнёв)
 2018: Наследники (Марк Майлод, Адам МакКей)
2019: Рами
2020: Газа, любовь моя (Араб Нассер, Тарзан Нассер)

Режиссёр 
 2001: Le pain (короткометражный)
 2004: La danse éternelle (короткометражный)
 2012: Наследство/ Inheritance (номинация на премию за лучший художественный фильм МКФ в Сан-Паулу)

Признание 
Член жюри 57-й Берлинского МКФ (2007). Член основного жюри Каннского МКФ 2012 года. Премия Анри Ланглуа (2012).

Примечания

Ссылки 
 На сайте IMDB

Актрисы Израиля
Кинорежиссёры Израиля
Лауреаты премии «Офир»